Fléau des Dieux ( en Anglais) est une épée magique de fiction issue de la Séquence des Avatars, une saga de cinq romans basés sur le monde imaginaire des Royaumes oubliés. Elle se trouve être en fait un avatar de la divinité Mask et a été utilisée par un mortel du nom de Cyric durant le Temps des troubles.

Cyric vola l'épée à un halfelin du nom de Atherton Cooper, surnommé Malandrin, puis le tua avec sa propre épée après qu'il se fut joint pendant un temps à Kelemvor, Adon et Minuit.

Cyric nomma son épée "Fléau des Dieux" parce qu'il l'utilisa lorsqu'il était mortel pour éliminer Bhaal, le Seigneur du Meurtre; puis lorsqu'il fut un dieu il l'employa pour éliminer Leïra, Dame de la Déception.

Fléau des Dieux nécessite d'être nourrie d'âmes pour subsister. Elle suce le sang de ses victimes, lui donnant une teinte rouge-sang. Quand elle n'a pas été utilisée depuis longtemps, elle pâlit peu à peu. Avant qu'elle n'appartienne à Cyric, l'épée conduisit ses porteurs précédents à la mort ou à la folie, les forçant à toujours tuer plus. Si quelqu'un vole l'arme à son porteur, ce dernier ne pourra plus dormir tant qu'il ne l'aura pas retrouvée ou en sera mort.

Ce fut aussi l'arme que Cyric utilisa pour tuer Kelemvor, alors qu'il était encore mortel. Afin de punir Cyric qui avait voulu la soumettre à sa volonté avant d'accéder au statut divin, Fléau des Dieux dissimula l'âme de Kelemvor au nouveau seigneur des morts en l'emprisonnant en son sein, jusqu'à ce qu'elle soit brisée et que Kelemvor prenne la tête des rebelles dans le Plan de Fugue.

Artefact des Royaumes oubliés
Arme de fiction